Bales ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Bales (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Burt Bales (1917–1989), US-amerikanischer Jazz-Stride Pianist
 Clemens Bales (1931–2005), US-amerikanischer Unternehmer & Journalist. Ehem. Radrennprofi im Saarland BRD
 Gerald Bales (1919–2002), kanadischer Organist, Pianist, Komponist, Chorleiter und Musikpädagoge
 Kevin Bales (* 1952), US-amerikanischer Soziologe
 Marcia Bales (* 1953), US-amerikanische Computerspieldesignerin und Drehbuchautorin
 Mike Bales (* 1971), kanadischer Eishockeytorhüter
 Peter Bales (1547–~1610), englischer Kalligraph
 Robert Bales Unteroffizier der US-Streitkräfte, verübte am 11. März 2012 das „Kandahar Massaker“.
 Robert Freed Bales (1916–2004), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Roger Bales (* 1948), englischer Snookerspieler
 Steve Bales (* 1942), US-amerikanischer Raumfahrt-Ingenieur
 Ute Bales (* 1961), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bailes
 Bayles

tr:Bales yöntemi